Ethel Levey (1880-1955), actrice, danseuse et chanteuse américaine
 Henry Levey, pseudonyme de Henri Jean Marie Levet (1874-1906), poète français
 Michael Levey (1927-2008), historien d'art anglais, directeur de la National Gallery de Londres de 1973 à 1986
 Stan Levey (1926-2005), batteur de jazz américain
 William A. Levey, réalisateur de films américain

Homonymie de patronyme